Этот список является списком видов млекопитающих Сен-Мартена. Из 23 указанных в таблице видов, 2 уязвимы.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Сен-Мартен
Сен-Мартен